

События 
 Консулы Гай Генуций Клепсина (плебей) и Гней Корнелий Блазион (патриций).
 Успешная война сиракузской армии Гиерона против мамертинцев.
 Гиерон II становится тираном Сиракуз.
 Римляне берут Регий.
 Феокрит сочиняет хвалебную оду Птолемею II и создаёт первые образцы буколической поэзии.
 Менипп Гадарский пишет свои сатиры.
 Армия царства Цинь начала наступление на город Яньюй (на западе уезда Уань провинции Хэбэй), принадлежавший царству Хань, самому маленькому и слабому из «сражающихся царств», но была разбита прибывшим на помощь ханьцам войском царства Чжао во главе с полководцем Чжао Шэ.

Скончались 
 Марк Валерий Корв и Курий Дентат, римские герои
 Эпикур

См. также